Con el nombre de Shackleton se denomina a:

 Personas
  
 Shackleton, un explorador polar anglo-irlandés;
 Shackleton, un futbolista británico.

 Accidentes geográficos

 Shackleton, un cráter de impacto ubicado en la Luna;
 Shackleton, un glaciar ubicado en la Antártida;
 Shackleton, una plataforma de hielo localizada en la costa este de la Antártida;
 Shackleton, un sector de la costa del mar de Ross, en la Antártida;
 Shackleton, un cordón montañoso de la Antártida.

 Otros

 Shackleton, un avión de patrulla marítima de la Royal Air Force (RAF);  
 Shackleton, o Shackleton-Rowett, la última expedición antártica de Ernest Shackleton;  
 Shackleton, una película para televisión británica de 2002 sobre la vida de Ernest Shackleton.